Abraham Ravaud, dit Abraham Remy (1600-1646), poète français néolatin, professeur au Collège royal ;
 Jacques Ravaud (né en 1964), connu sous le nom de Jacques Ravenne, auteur de romans policiers français, également éditeur et scénariste ;
 René Ravaud (1920-1986), ingénieur aéronautique français ;
 rue René-Ravaud, voie du 15e arrondissement de Paris nommée ainsi en son hommage ;
 Romain Ravaud (né en 1984), chef d’entreprise français.